Ohne Namen steht für
 Agent ohne Namen (1988) US-amerikanischer TV-Film
 Band ohne Namen, deutsche Pop-Band 
 Das Buch ohne Namen, Roman 
 Blob – Schrecken ohne Namen, US-amerikanischer Science-Fiction-Film
 Die Familie ohne Namen Roman von Jules Verne 
 Ein Fremder ohne Namen, US-amerikanischer Western (1973)
 Höhle ohne Namen, Oberpfalz
 Mensch ohne Namen, deutsches Spielfilmdrama (1932) von Gustav Ucicky mit Werner Krauß
 Platz ohne Namen, Hamburg
 Sendung ohne Namen, Fernsehsendung des ORF 
 Stadt ohne Namen, Buchtitel
 Tanzorchester ohne Namen, Rundfunkorchester des NDR
 The Saint – Der Mann ohne Namen, US-amerikanischer Spielfilm (1997)

Siehe auch
 Turm ohne Namen
 Anonymität
 Namenlos
 Nameless
 Nomen nominandum
 o.N.
 Place Sans–Nom